Khalid Assar (; * 10. Dezember 1992 in Kafr asch-Schaich) ist ein ägyptischer Tischtennisspieler. Er ist dreifacher Afrikameister sowie einmaliger Afrikaspielesieger mit der Mannschaft. Er nahm an den Olympischen Spielen 2016 teil.

Werdegang 
Im April 2008 wurde er erstmals in der ITTF-Weltrangliste geführt. Im Erwachsenenbereich tritt er seit 2009 in Erscheinung, als er an seinen ersten Pro Tour-Turnier teilnahm, bei dem er im Einzel unter die letzten 32 und im Doppel ins Achtelfinale kam. 2012 gewann er bei der Afrikameisterschaft mit der Mannschaft Gold, zudem gelang ihm sein erster Pro Tour-Sieg, als er in Marokko im Doppel Gold gewann. Mit der Mannschaft sicherte sich Assar auch eine Medaille beim World Team Cup. Bei den Afrikaspielen 2015 gewann er Bronze im Einzel und Doppel sowie Silber mit dem Team. Er qualifizierte sich außerdem für die Olympischen Spiele 2016 und holte bei der Afrikameisterschaft im selben Jahr – in Abwesenheit des Hauptkonkurrenten Nigeria – Bronze im Doppel und Mixed sowie Gold im Teamwettbewerb. Bisher vertrat er sein Land sechsmal bei Weltmeisterschaften. Seit 2018 spielt er in der ersten dänischen Liga.

Turnierergebnisse

Privat 
Khalid Assar hat einen Bruder namens Omar Assar, welcher ebenfalls erfolgreich Tischtennis spielt.

Weblinks 

 Khalid Assar in der Datenbank von sports-reference (englisch) (abgerufen am 6. Dezember 2020)
 Khalid Assar auf olympedia.org (englisch) (abgerufen am 6. Dezember 2020)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Ägypten)
Olympiateilnehmer (Ägypten)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Teilnehmer an den Afrikaspielen (Ägypten)
Universiadeteilnehmer (Ägypten)
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2013
Afrikameister (Tischtennis)
Afrikaspielesieger (Tischtennis)
Ägypter
Geboren 1992
Mann